Açude Flor do campo é um açude brasileiro no estado do Ceará.

Está construído sobre o leito do rio Poti no município de Novo Oriente.

Suas obras, concluídas em 1999, fora realizadas pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará.

Sua capacidade é de 111.300.000 m³.

Flor Campo
Geografia de Novo Oriente